9. længdegrad kan henvise til:

 9. vestlige længdekreds
 9. østlige længdekreds